Кратер Гален () — маленький ударный кратер в месте слияния гор Апеннины и Гемских гор в северном полушарии на видимой стороне Луны. Название присвоено в честь римского медика, хирурга и философа Галена (ок.129 — ок.200) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1973 г.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Конон на западе; кратер Арат на севере-северо-западе, кратер Джой на северо-северо-востоке, кратер Хорнсби на востоке-северо-востоке; кратеры Боуэн и Сульпиций Галл на юго-востоке; кратер Янгель на юге. Кратер Гален находится в месте слияния гор Апеннины и Гемских гор и его окрестности изобилуют интересными структурами. На северо-западе от кратера находится Болото Гниения, на востоке Море Ясности, на юго-востоке Озеро Ненависти, на юге Озеро Счастья, на юго-западе Залив Верности Моря Паров. Также на западе от кратера находится пик Брэдли; на северо западе пик Хэдли-Дельта, пик Хэдли и борозда Хэдли; на востоке борозды Сульпиция Галла; на юге пик Агнесс; на юго-западе борозда Конона. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 9,2 км, глубина 1,5 км.

Кратер имеет чашеобразную форму с острой кромкой вала, практически не затронут эрозией. Дно чаши кратера имеет альбедо меньшее чем склоны кратера. Среднее возвышение вала 370 м, объем кратера составляет приблизительно 40 км³. По морфологическим признакам кратер относится к типу ALC (по наименованию типичного представителя этого типа — кратера Аль-Баттани C).

До своего переименования в 1973 г. кратер именовался сателлитным кратером Арат А.

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 Снимки кратера с борта Аполлона-15, Аполлона-17
 Кратер Гален на карте LAC-41
 Селенологическая карта окрестностей кратера
 Кратер Гален на карте LM-41
 Топографическая карта окрестностей кратера
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны